Граф Пётр Петро́вич Па́лен (; 1777—1864) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии Русской императорской армии, участник войн против Наполеона 1805—1815 годов, русско-турецкой войны 1828—1829 годов и польской кампании 1831 года. Член Государственного и Военного советов (1834), генерал-инспектор кавалерии (1845), председатель Комитета о раненых (1853). В 1835—1851 годах — чрезвычайный и полномочный посол России во Франции. Брат Павла и Фёдора Паленов.

Биография

Ранние годы 
Второй сын барона Петра Алексеевича Палена, Пётр Пален родился 31 августа 1777 года на юге Курляндии в родовом имении . Про его образование в армейском аттестате сказано: «по-русски, немецки и французски читать и писать умеет, арифметику, геометрию, тригонометрию, историю и географию знает».

В 12 лет, 25 марта 1790 года, зачислен в лейб-гвардии Конный полк вахмистром, а 1 января 1792 года произведён в армейские капитаны с назначением в Оренбургский драгунский полк. В следующем году, 18 августа 1793 года, назначен обер-провиантмейстером премьер-майорского ранга с зачислением по провиантскому ведомству.

В течение следующих четырёх лет Пален переменил четыре полка. 28 июня 1794 года переведён в Московский карабинерный, 26 апреля 1796 года — в Нижегородский драгунский, в рядах которого принял участие в осаде и взятии Дербента, 19 ноября 1797 года — в лейб-Кирасирский Его Величества, и, наконец, 28 сентября 1798 года переведён на вакансию в лейб-гвардии Конный полк с производством в подполковники гвардии. Уже через две недели, 10 октября, произведён в полковники. 22 февраля 1799 года вслед за отцом пожалован в графское достоинство.

14 августа 1800 года Пётр Пален был уволен от службы, но уже через месяц, 9 сентября, принят обратно тем же чином и с назначением адъютантом к своему отцу, командовавшему в это время армией у Брест-Литовска. 18 сентября 1800 года 23-летний полковник произведён в генерал-майоры с назначением шефом Каргопольского драгунского полка, а через полгода, 20 марта 1801 года, назначен шефом Сумского гусарского полка.

2 ноября 1804 года испросил отпуск, а 2 марта 1805 года уволен за границу «до излечения болезни». Вернулся на службу в том же году.

Наполеоновские войны 
4 ноября 1805 года выступил с полком в поход, продолжавшийся до марта следующего года, но участия в боевых действиях не принимал.

В кампании 1806 года выступил в поход 17 октября. Будучи назначенным командовать кавалерией авангарда русской армии, участвовал в сражениях 13 декабря при Лопацине, 14 декабря при Пултуске, 15 декабря при Макуве. В кампанию 1807 года участвовал 13 января в сражении при Морунгене, 26 января при отступлении от Ландсберга, 27 января в сражении при Прейсиш-Эйлау, 20—22 февраля при Лаунау, 24—26 мая при Гуттштадте и преследовании неприятеля до реки Пассарге. 27 мая прикрывал отход армии за реку Алле. 29 мая участвовал в сражении при Гейльсберге и 2 июня при Фридланде.

19 января 1807 года награждён орденом Святого Георгия 4-го класса «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанной 13 декабря при м. Лопачине и 14 при Голомине против французских войск», а 8 апреля того же года удостоен ордена Святого Георгия 3-го класса «в воздаяние отличнаго мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск 26-го и 27-го января при Прейсиш-Эйлау».

20 марта 1810 года получил в командование 3-ю кавалерийскую дивизию, а в 1812 году — 3-й резервный кавалерийский корпус.

С началом Отечественной войны 1812 года Пален 19 июня участвовал в сражении при местечке Козяны. 15 июля с арьергардом удерживал неприятеля у Витебска, прикрывая отход армии Барклая-де-Толли. А. П. Ермолов, упоминая об этом деле, вспоминал:
Глаза мои не отрывались от авангарда и славного графа Палена. Отдаляющаяся армия, вверив ему своё спокойствие, не могла оградить его силами, неприятелю соразмерными, но поколебать мужество его ничто не в состоянии; я скажу с Горацием: «Если разрушится вселенная, в развалинах своих погребёт его неустрашённым». До пятого часу продолжалось сражение с равным упорством и арьергард отошел на другую сторону города, оставя неприятеля удивлённого порядком.

16 июля участвовал в сражении у д. Агапоновщины, 23 июля при Поречье и 31 июля при местечке Рудне. 10 августа 1812 года за отличие в деле у Витебска произведён в генерал-лейтенанты (со старшинством с 15 июля). В августе из-за болезни был вынужден покинуть армию.

1 января 1813 года Пален получил под команду летучий корпус в авангарде главных сил русской армии, с которым принял участие в Заграничном походе. 19 января занял Ружаны, 20 января — Пултуск и 27 января участвовал в занятии Варшавы. В феврале-марте руководил срытием укреплений Праги и в осаде Модлина, 9 мая в сражении при Бауцене, 10 мая при Рейхенбахе, 11 мая прикрывал отход армии от Гёрлица к Лаубану, 12 мая в боях при Лаубане, 13 мая при Лёвенберге, где получил ранение в голову. 

С августа 1813 года командовал авангардом колонны графа Витгенштейна в составе Силезской армии. Участвовал в боях 6 августа при Хиршберге, 13 августа при Лейбнице, 27 августа при Дона, 2 сентября при Ноллендорфе, 3 сентября при Геллендорфе, 27 сентября у д. Гёсниц и взятии Альтенбурга, 28 сентября в боях при Борна. 2 октября принял участие в сражении с неприятельской кавалерией под Лейпцигом, и 4—7 октября в Битве народов, где получил контузию в голову и плечо. 11 октября участвовал в бою при Буттельштедте, а после — в преследовании неприятеля до Рейна, через который переправился 22 декабря. 26 декабря занял Саверн, 28 декабря блокировал крепость Фальсбур.

6 января 1814 года Пален выступил на соединение с главными силами Силезской армии. 17 января участвовал в сражении при Бриенне, 18 января прикрывал отступление армии к д. Тран. 26 января участвовал во взятии Мери, 28—29 января в преследовании неприятеля до Ножана и 30 января в его взятии, 4 февраля в бою у д. Морман, 5—6 февраля прикрывал отступление армии до Ножана. 8 февраля участвовал в бою при Мери, 9 февраля у д. Ромийи, 15 февраля при Бар-сюр-Обе, 17 февраля при Вильнёв-Мегриньи, 19 февраля при Ла-Брюсселе, 20 февраля при взятии Труа.

2 марта переправился через Сену у Пон-сюр-Сен, 4—6 марта участвовал в боях при Сен-Мартене и д. Лешель, 8—9 марта в сражении при Арси-сюр-Обе, 13 марта при Фер-Шампенуазе, где разбил части маршала Мортье. 18 марта первым из всех союзных войск вступил в Париж, за что на следующий день награждён орденом Святого Георгия 2-го класса. После окончания кампании вернулся в Россию.

20 марта 1815 года назначен командиром 3-го резервного кавалерийского корпуса, с которым с 28 июня по 18 сентября находился в походе во Францию. 3 сентября назначен командиром 4-го резервного кавалерийского корпуса. 1 марта 1816 года уволен в отпуск «до излечения болезни». 12 марта 1823 года по прошению уволен от службы.

Служба при Николае I 

В 1827 году Пётр Петрович Пален вернулся на службу и 11 ноября назначен командиром 1-го пехотного корпуса. 6 декабря того же года произведён в генералы от кавалерии и пожалован в генерал-адъютанты Его Величества. 19 января 1829 года назначен командиром находящегося на театре военных действий против турок 2-го пехотного корпуса, к которому в Бухарест прибыл 27 февраля. После переправы через Дунай у Калараша подошёл к Силистрии, где 11, 16 и 23 мая участвовал в отражении вылазок турецкого гарнизона крепости. 29 мая выдвинулся к Шумле, 30 мая принял участие в сражении при Кулевче, 31 мая преследовал неприятеля до крепости Праводы, после чего расположился у Шумлы. 5 июля выступил к р. Камчик, после перехода через Балканы участвовал в наступлении на Карабунар, Сливно, Ямбол, и во взятии Адрианополя. 8 августа выдвинулся к Визе, который занял 25 августа, после чего вернулся к Адрианополю.

22 сентября 1829 года вновь назначен командиром 1-го пехотного корпуса. 25 октября 1829 года за отличие в прошедшую кампанию пожалован шефом Сумского гусарского полка.

С началом кампании против польских восставших 25 января 1831 года прибыл с корпусом к Тыкоцину. 6 февраля участвовал в бою между Калушином и Миньском, 7 февраля при хуторе Вавер, 13 февраля при Грохуве, 14 апреля при Миньске 22 апреля в усиленной рекогносцировке к Зимноводам, 1 мая в бою между Калушином и Енджеювом, 13 мая у д. Якац-Стара, 14 мая при Остроленке. 25-26 августа участвовал в штурме Варшавы, после чего выдвинулся к Модлину. В сентябре преследовал повстанцев через Сохачев, Гомбин и Коваль к Вроцлавеку, через Липно и Рыпин к прусской границе, вытеснив неприятеля из пределов Российской империи. После окончания кампании перешёл с корпусом на зимние квартиры в Плоцк.

С 8 ноября 1831 года по 28 сентября 1832 года генерал Пален находился в заграничном отпуске. 26 января 1834 года отчислен от должности командира корпуса и 31 января назначен членом Государственного совета, а 21 февраля также и членом Военного совета. Во время бракосочетания великой княжны Марии Николаевны и герцога Лейхтенбергского 2 июля 1839 года граф Пален был удостоен чести держать венец над женихом.

12 марта 1835 года граф Пален назначен чрезвычайным и полномочным послом во Францию (с оставлением членом Государственного и Военного советов), вступил в должность 7 октября. Император Николай I писал по поводу этого назначения:
Это человек, которого выбрал я сам, он будет проводить дипломатию, как я это мыслю, в духе лояльной военной политики; я признателен ему за то, что он уступил моим настояниям и принял этот пост.
Это был период охлаждения русско-французских отношений, и графу Палену приходилось отстаивать честь России, как в случае с пьесой, оскорбительной по своему содержанию для русского правительства, запрета которой пришлось добиваться послу. 30 октября 1841 года граф Пален был отозван в Россию, после чего в Париж не возвращался. Должность его исправлял советник посольства Н. Д. Киселёв, а сам Пален, лето проводил в Карлсбаде и в своих курляндских поместьях, а зиму в Петербурге, рядовым членом Государственного совета, в котором «совершенно безмолвствовал, зная плохо русский язык и а еще хуже дело». Уволен от должности посла 8 апреля 1851 года.

26 февраля 1847 года назначен генерал-инспектором кавалерии и шефом кирасирского Военного ордена полка. 30 марта 1849 года зачислен в списки лейб-гвардии Конного полка. 6 февраля 1853 года назначен председателем Комитета, Высочайше учреждённого в 18-й день августа 1814 года (Комитета о раненых), занимал этот пост до 22 января 1862 года. 25 марта 1863 года пожалован шефом 5-го резервного эскадрона лейб-гвардии Конного полка.

Умер граф Пален 19 апреля 1864 года в Санкт-Петербурге, похоронен в своём имении Гросс-Экау (Бауский уезд Курляндской губернии). П. А. Валуев записал в своём дневнике:
 Сегодня скончался граф Пётр Пален, ветеран наших генералов, полвека с непомраченною честью носившей на себе отблеск славы 1812, 1813 и 1814 годов. Он долго умирал и много страдал перед смертью.

Награды 

Российской империи:
 орден Святой Анны 4-й (3-й) степени (6 августа 1798)
 орден Святого Иоанна Иерусалимского (1800)
 орден Святого Георгия 4-й степени (29 января 1807)
 орден Святого Георгия 3-й степени (8 апреля 1807)
 орден Святой Анны 1-й степени (1 декабря 1807)
 золотая шпага, украшенная алмазами (20 мая 1808)
 алмазные знаки к ордену Святой Анны 1-й степени (27 сентября 1813)
 орден Святого Александра Невского (8 октября 1813)
 орден Святого Георгия 2-й степени (19 марта 1814)
 алмазные знаки к ордену Святого Александра Невского (26 мая 1814)
 медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (1814)
 орден Святого Владимира 2-й степени (29 сентября 1814)
 медаль «За взятие Парижа» (19 марта 1826)
 орден Святого Владимира 1-й степени (9 июня 1829)
 медаль «За турецкую войну» (1 октября 1829)
 орден Белого орла (3 марта 1831)
 орден Святого апостола Андрея Первозванного (21 сентября 1831)
 медаль «За взятие приступом Варшавы» (1832)
 знак отличия за военное достоинство 1-й степени (1832)
 знак отличия беспорочной службы за XXXV лет (22 августа 1837)
 знак отличия беспорочной службы за XL лет (22 августа 1842)
 знак отличия беспорочной службы за XLV лет (22 августа 1844)
 алмазные знаки к ордену Святого апостола Андрея Первозванного (20 апреля 1845)
 знак отличия беспорочной службы за L лет (22 августа 1850)
 мечи к ордену Святого апостола Андрея Первозванного «по праву присоединения» (5 августа 1855)
 портрет императора, украшенный алмазами, для ношения в петлице (17 мая 1855)
 знак отличия беспорочной службы за LV лет (22 августа 1856)

Иностранных государств:
 орден Красного орла 1-й степени (Пруссия, 1807)
 орден Марии Терезии 3-й степени (Австрия, 1813)
 орден Чёрного орла (Пруссия, 20 июня 1840)

Примечания

Источники 
 
 М. И. Богданович. «Граф фон дер Пален и его время». // Военная библиотека, 1864 г., № 94.
 
 Список генералам по старшинству, исправлен 1-е марта 1864 года. Санкт-Петербург, Военная типография, 1864.
 Шилов Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи 1801—1906. — СПб., 2007. — С. 607—609.

Пётр
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Послы Российской империи во Франции
Члены Военного совета Российской империи
Члены Александровского комитета о раненых
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Награждённые знаком отличия беспорочной службы